Camisicas de la Virgen puede referirse a:

 un nombre común de la planta Lonicera etrusca; o
 un nombre común de la planta Lonicera xylosteum.